Бійня:

 Бійня — навмисне знищення багатьох людей, особливо коли його вчиняє група політичних діячів проти беззахисних жертв.
 Скотобійня — місце забою тварин.
 Бійня (фільм, 1987)
 Бійня (фільм, 2009)

Див. також 
 Бійня номер п'ять (фільм)
 Бійня у школі Колумбайн
 Шарпевілльська бійня
 Бійня на струмку Вундед-Ні
 Бійня в аеропорту Лод
 Бійня на Сенд-Крік
 Бійня в День святого Валентина
 Бійня в Дакшон

Примітки